И́горь Ткаче́нко:
 Ткаченко, Игорь Анатольевич (род. 1960) — российский писатель-фантаст.
 Ткаченко, Игорь Валентинович (1964—2009) — российский военный лётчик, ведущий пилотажной группы «Русские витязи».
 Ткаченко, Игорь Васильевич (1904—1974) — советский архитектор.
 Ткаченко, Игорь Вячеславович (1971—2018) — российский геофизик, профессор РАН.
 Ткаченко, Игорь Николаевич (род. 1964) — футболист.